Albert Lachièze (1840 - 1925), homme politique français
 Pierre-Marcelin Lachièze (1807 - 1885), avocat

 Henri Lachièze-Rey (1927-1974), peintre français
 Marc Lachièze-Rey (né en 1950), astrophysicien, cosmologiste et vulgarisateur
 Pierre Lachièze-Rey (1885 - 1957), philosophe français